Pirma lyga har siden 1990 været den næstøverste division i litauisk fodbold. Ligaen består af 16 hold, der møder hver modstander én gang ude og én gang hjemme, hvilket giver 30 kampe pr. sæson.

Klubber

2022 
 16 hold deltger.
 Ekranas vil blive underlagt en 3-points straf og andre forpligtelser.

2020

Pirma lyga klubber (2019)

Noter

Eksterne henvisninger 
 Pirma lyga officielle hjemmeside
 lietuvosfutbolas.lt Officiell webbplats

Fodbold i Litauen
Etableret i 1990
Fodboldligaer